Indiana se poate referi la mai multe denumiri geografice, dar este în principal asociat cu 

 Indiana, unul din cele 50 de state ale Statele Unite ale Americii. 
 Indiana (teritoriu SUA), primul teritoriu organizat al Statelor Unite creat în 1800, și care a funcționat între 1800 și 1816, ducând la organizarea teritoriilor viitoarelor state de azi Indiana, Illinois și Wisconsin, precum și porțiuni din statul Minnesota.

Alte utilizări 

 Indiana, Pennsylvania, localitate în Statele Unite ale Americii. 
 Indiana, São Paulo, localitate în Brazilia. 

Nume proprii
+